Mercklin ist der Familienname folgender Personen:

 August Mercklin (1855–1928), deutscher Psychiater
 August Wilhelm von Mercklin (1823–1892), russischer Generalmajor
 Carl Eugen von Mercklin (1821–1904), deutscher Botaniker
 Eugen Mercklin (1792–1873), deutscher Arzt
 Eugen von Mercklin (1884–1969), deutscher Klassischer Archäologe
 Georg Abraham Mercklin (1644–1702), deutscher Mediziner
 Hermann Mercklin (* 1857; † nach 1943), deutscher Chemiker und Industrieller
 Ludwig Mercklin (1816–1863), deutscher Klassischer Philologe

Mercklin bezeichnet
 Mercklin & Lösekann, 1888 in Seelze gegründete chemische Fabrik, die als erstes Formaldehyd industriell produzierte
 Mercklin & Schumacher, 1870 in Hannover gegründete Privatbank, 1967 vom Bankhaus Hallbaum übernommen

Siehe auch:
 Märklin (Begriffsklärung)
 Merklin